Serie B i fotboll 1965/1966 innebar att Venezia, Lecco och Mantova gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1965 i Italien
1966 i Italien
Fotbollssäsongen 1965/1966
1965/1966